

Patronymes 
Gloukhov (masculin ; ) ou Gloukhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Gloukhov (1981-), joueur de hockey sur glace russe.

Toponymes 
 Gloukhov, nom russe de la ville de Hloukhiv en Ukraine.

Patronyme russe